Fumero ist der Familienname folgender Personen:

 Horacio Fumero (* 1949), argentinischer Jazzmusiker
 Margherita Fumero (* 1947), italienische Schauspielerin
 Melissa Fumero (* 1982), US-amerikanische Schauspielerin